Jouet peut désigner :
 un jouet, accessoire du jeu
 Voir aussi : 

 Jouët, un constructeur de bateaux de plaisance
 Jouët Caprice

Patronyme 
 Jacques Jouet (1974-), écrivain français
 Roger Jouet (1944-2022), écrivain et historien français

Toponyme 
 Jouet-sur-l'Aubois

Cinéma 
 Le Jouet (1976), film français de Francis Veber avec Pierre Richard ;
 Le Jouet (1982), remake américain de Richard Donner avec Richard Pryor.

Voir aussi 
 Champagne Perrier-Jouët

Homonymie de patronyme